

Presentación previa 
Dennis Novikov y Julio Peralta lograron defender el título con éxito.

Dennis Novikov y Julio Peralta ganaron el título tras derrotar en la final Peter Luczak y Marc Polmans.

Cabeza de serie

 ' Dennis Novikov /  Julio Peralta (Campeones)
  Dean O'Brien /  Donald Young (Semifinales)

<ol start=3>
  Purav Raja /  Divij Sharan ''(Semifinales)
  Philip Bester /  Peter Polansky ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Tallahassee 2016